est la formule brute de 4 isomères.

 Chloroalcane
 1,1-dichloroéthène, numéro CAS 
 1,2-dichloroéthène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-1,2-dichloroéthène ou cis-1,2-dichloroéthène, numéro CAS 
 E-1,2-dichloroéthène ou trans-1,2-dichloroéthène, numéro CAS 

 Polymère
 polychlorovinylidène, numéro CAS , polymère du 1,1-dichloroéthène